

Codici 
 KGF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Karaganda (Kazakistan)
 kgf – codice ISO 639-3 della lingua kube

Altro 
 kgf – simbolo del chilogrammo forza
 KGF – fattore di crescita